Римашевський Віталій Анатолійович (біл. Віта́ль Анатольевіч Рымашэ́ўскі; 3 березня 1975, Бобруйськ) — білоруський політичний та громадський діяч.
 Римашевський Володимир Францович (9 квітня 1938, село Підгір'я (Падгор'є) Могильовського району, тепер Могильовської області, Білорусь — ?) — латвійський радянський державний і комуністичний діяч.